Loring ist der Familienname folgender Personen:

 F. G. Loring (1869–1951), britischer Marineoffizier und Autor
 Frances Loring (1887–1968), kanadische Bildhauerin
 George B. Loring (1817–1891), US-amerikanischer Politiker
 Gloria Loring (* 1946), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 John Alden Loring (1871–1947), US-amerikanischer Mammaloge

 Lisa Loring (1958–2023), US-amerikanische Schauspielerin
 Lynn Loring (* 1944), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Neil Loring (um 1315–1386), englischer Ritter
 Teala Loring (1922–2007), US-amerikanische Schauspielerin

Loring ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Loring (Alaska)
 Loring (Iowa)
 Loring (Kansas)
 Loring (Louisiana)
 Loring (Mississippi)
 Loring (Missouri)
 Loring (Montana)
 Dunn Loring, census-designated place im Fairfax County, Virginia
 Loring Air Force Base, Maine

Siehe auch:
 Löring
 Lorring